Australian Goldfields Open 2011 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который прошёл с 18 по 24 июля 2011 года в Бендиго, Австралия. Победителем турнира стал Стюарт Бинэм, обыгравший в финале Марка Уильямса со счётом 9:8.

Это был первый рейтинговый турнир в Австралии, не считая чемпионата мира 1975 года, прошедшего в Мельбурне.

Призовой фонд 

 Победитель: 60 000 австралийских долларов
 Финалист: 30 000 $
 Полуфиналисты: 20 000 $
 Четвертьфиналисты: 15 000 $
 1/8 финала: 10 000 $
 1/16 финала: 7 500 $
 Последний квалификационный раунд: 2 000 $
 Высший брейк в основной стадии турнира: 2 500 $
 Высший брейк в квалификации: 500 $
 Максимальный брейк в основной стадии: 7650 $
 Максимальный брейк в квалификации: 765 $
 Общий призовой фонд: 433 415 $

Примечательные факты 

 Australian Goldfields Open 2011 станет первым рейтинговым турниром по снукеру в Австралии за последние 36 лет. В 1975 году в Мельбурне был проведён чемпионат мира, за который его участники впоследствии получили очки при составлении первого официального рейтинга. Кроме того, Australian Goldfields Open станет первым профессиональным снукерным турниром в этой стране с 1995 года — тогда в последний раз был проведён пригласительный Australian Masters.
 Курт Мэфлин в матче 2-го квалификационного раунда против Питера Лайнса проиграл фрейм из-за того, что трижды не попал по красным, хотя как минимум один из них был в прямой видимости.
 На этом турнире состоялся дебют первого профессионального снукериста из Польши — Каспера Филипяка. Он проиграл в самом первом раунде.
 Марко Фу и Игор Фигэйредо отказались от участия в турнире ещё до начала квалификации на него. Поэтому из-за изменений в сетке должен был пройти дополнительный раунд квалификации, состоявший из одного матча. Однако и он не был сыгран: один из участников игры (индиец Лаки Ватнани) был вынужден сняться с турнира по причине проблем с визой. Позже Грэм Дотт и Ронни О'Салливан также отказались от участия в турнире, в результате чего произошло очередное смещение сетки и запланированный ранее уайлд-кард раунд с участием двух австралийских снукеристов-любителей и двух профессионалов был отменён, а все четыре игрока этого раунда автоматически прошли в плей-офф.
 Кен Доэрти вышел в свой первый «рейтинговый» полуфинал с марта 2006.
 Финальный матч Стюарт Бинэм выиграл, уступая по ходу игры со счётом 5:8 (при матче до 9 побед). Кроме того, до этой победы лучшим результатом Бинэма на рейтинговых турнирах был лишь четвертьфинал.

Результаты

Основной турнир

Финал

Квалификация 

Матчи квалификации прошли с 26 по 30 июня в Шеффилдской академии снукера.

Предварительная квалификация

Основная квалификация

Сенчури-брейки

Квалификация 
 141, 101 Иан Маккалох
 137 Лю Чуан
 137, 111 Барри Хокинс
 136, 111, 100 Робин Халл
 136 Марк Дэвис
 134 Доминик Дэйл
 126 Марк Джойс
 125 Барри Пинчес
 123, 110 Бен Вулластон
 122, 113 Дэвид Гилберт
 122 Эдриан Ганнэл
 118 Адитъя Мехта
 117 Джек Лисовски
 115 Лиам Хайфилд
 115 Майкл Холт
 114, 100 Мэттью Селт
 114 Пассакорн Суваннават
 114 Стюарт Бинэм
 113, 110, 107, 104 Тянь Пэнфэй
 112 Курт Мэфлин
 104 Джейми Бёрнетт
 103 Майкл Уайт
 100 Лян Вэньбо

Основная стадия 
 142, 140, 118, 110, 106 Марк Уильямс
 139, 118, 114, 112, 107 Стюарт Бинэм
 137 Мэттью Селт
 134 Алистер Картер
 124, 104 Дин Цзюньхуэй
 123 Доминик Дэйл
 120 Стивен Хендри
 120, 111 Лян Вэньбо
 111, 101 Нил Робертсон
 102 Джейми Коуп
 101, 100 Марк Аллен
 100 Рори Маклауд

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org  
 Информация о турнире на World Snooker  

Australian Goldfields Open
2011 год в снукере